Central Mountains kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pegunungan Sudirman (bergskedja i Indonesien, lat -4,20, long 137,00), Papua, 
 Pegunungan Maoke (bergskedja i Indonesien), Papua,

Papua Nya Guinea 

 Central Range (bergskedja i Papua Nya Guinea, lat -6,42, long 145,32), 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Papua Nya Guineaförgreningar